

Codici 
 GHE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Garachine, Panama
 GHE – codice identificativo del TACAN di Ghedi, radioassistenza per la navigazione aerea
 Ghe – codice ISO 639-3 della Lingua Ghale del sud